Een verkeersweg:
 N275 (België)
 N275 (Nederland), zie Provinciale weg 275
 N275 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing